'''Kyrkås landskommun kan avse:
Kyrkås landskommun, Jämtland
Kyrkås landskommun, Västergötland